«Бийск» — марка подвесных лодочных моторов производства АНПМК «Конвейер»(г. Бийск) с 1992 по 1997 годы.
Серийно выпускалась одна модель «Бийск-45М» мощностью 45 лошадиных сил.

«Бийск-45» был и остаётся самым мощным серийным отечественным мотором.

Был изготовлен экспериментальный образец мотора «Бийск-60» (мощностью 60 л. с.).

Конструктивные особенности 
Лодочные моторы «Бийск» построены по классической схеме с вертикальным расположением узлов.
Двигатель — двухтактный карбюраторный двигатель трёхцилиндровый с трехканальной возвратно-петлевой продувкой и всасыванием свежей смеси через автоматические лепестковые клапаны. Каждый цилиндр снабжен своим беспоплавковым карбюратором.

Зажигание рабочей смеси осуществляется от маховичного бесконтактного магнето с электронным управлением искрообразованием и временем накопления энергии в катушке зажигания.

Рабочий объём двигателя мотора «Бийск-45М» составляет 750 см3,

Охлаждение двигателя — принудительное, забортной водой. Для этого в конструкции мотора предусмотрен насос-дозатор (помпа).

Выхлоп отработавших газов осуществляется через ступицу гребного винта в воду (впервые в отечественных моторах).

Запуск двигателя производится электростартером. Предусмотрен также ручной запуск при помощи стартового шнура.

Дейдвудная труба мотора (промежуточный корпус) связывает двигатель и редуктор. С помощью подвески с упругими элементами и двух струбцин мотор закрепляется на транце лодки.

Редуктор мотора «Бийск-45М» конический одноступенчатый реверсивный с возможностью включения свободного хода.

Гребной винт трёхлопастной. Передача вращения от выходного вала редуктора к винту — через демпфер и два срезных штифта, которые являются самым слабым звеном в силовой передаче от двигателя к редуктору. При ударе винта о подводное препятствие штифт переламывается (срезается) и предохраняет детали мотора от поломки. Для продолжения движения срезанный штифт необходимо заменить.

Управление мотором осуществляется только дистанционно, румпель — отсутствует.

Моторы имеют отдельный бензобак, который можно размещать в любом месте лодки, в качестве топливного бака можно использовать автомобильные канистры. Для этого мотор комплектуется специальным адаптером.

Двигатель закрывается кожухом.

Мотор имеет генератор переменного тока с напряжением 12 В и мощностью 50 Вт для питания ходовых огней лодки и заряда аккумуляторов.

Потребительские характеристики 
Подвесные лодочные моторы «Бийск» — самые мощные среди отечественных. Нашли применение на туристических, прогулочных, патрульных и спасательных лодках — там, где требуется достижение высокой скорости движения.

Общее количество выпущенных моторов было сравнительно небольшим — порядка 4 000 шт.

К положительным качествам мотора «Бийск-45М» можно отнести:
 высокую мощность;
 наличие мощного генератора;
 невысокая цена мотора (примерно вдвое меньше зарубежных моторов аналогичной мощности в годы выпуска);
 масса мотора — 72 кг, одна из самых низких в своем классе;
 унификация многих деталей и узлов мотора с широко распространенным л/м «Вихрь-30».

К основным недостаткам мотора «Бийск-45М» следует отнести:

 слишком большое гидродинамическое сопротивление подводной части;
 отсутствие термостата в системе охлаждения, что не позволяет поддерживать оптимальный тепловой режим двигателя;
 нестандартное крепление гребного винта и как следствие — невозможность использования винтов, выпускаемых зарубежными производителями;
 фиксированный угол опережения зажигания;
 невысокая надёжность кулачковых муфт;
 дефицитность запасных частей.

Дополнительная информация 
 http://www.biysk45.chat.ru/
 http://motolodka.ru/personal/Toto/
 http://forum.motolodka.ru/list.php?f=5

Примечания 

Лодочные моторы России
Появились в 1992 году в России